Clerks ist der Name folgender Filme:

 Clerks – Die Ladenhüter, US-amerikanischer Spielfilm (1994)
 Clerks: Uncensored, Zeichentrickserie (2000)
 Clerks: The Lost Scene, Zeichentrickepisode (2004)
 Clerks 2, US-amerikanischer Spielfilm (2006)
 Clerks III, US-amerikanischer Spielfilm (2022)
 Clerks XXX – A Porn Parody (2013)

Siehe auch:
 Clerk